Флаг Ольхова́тского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на равные зелёную и красную части, с голубым треугольником у древка (площадью в 1/8 полотнища); три названные части разделены тремя белыми узкими полосами (шириной в 1/10 от ширины полотнища каждая); место соединения трёх полос окружено жёлтым венком из ольхи, при этом горизонтальная полоса перекрывает венок».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности Ольховатского района.

Ольховатский район расположен в юго-западной части Воронежской области и является регионом развитого сельского хозяйства. Центр района — посёлок городского типа Ольховатка — расположен на берегу речки Ольховатка, впадающей в Чёрную Калитву. Посёлок назван по речке Ольховатка, получившей в свою очередь название от распространённых в этой местности зарослей ольхи.

В основу композиции флага положено название района — Ольховатский. Золотой венок, образованный ветвью ольхи, передают название района. Одновременно венок образует букву «О», также символизируя район.

Ветвь — символ возрождения, аллегорически показывает Ольховатский район как развивающийся и перспективный муниципалитет Воронежской области.

Листья — символ плодородия, роста, обновления — аллегорически передают растительный мир района и природные памятники — урочища «Забеги» и «Кошарное». Здесь на ковыльно-степных склонах сохранились остатки нагорных лесов. В то же время листья показывают, что Ольховатский район в основе своей является сельскохозяйственным.

Три белых узких полосы символизируют слияние рек Ольховатка и Чёрная Калитва.

 Жёлтый цвет — это цвет солнца, скрытых сокровищ и богатства, зерна, плодородия, эликсира жизни, символизирует богатство, величие, уважение, великолепие.
 Белый цвет — символ мира, взаимопонимания, чистоты.
 Зелёное поле флага — это цвет природы, означает плодородие полей и символизирует, жизнь, здоровье, возрождение.
 Красный цвет — символ труда, мужества, красоты, праздника.
 Синий (голубой) цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Примечания